El nombre propio Coronado es un apellido que derivado de la aldea coruñesa de Cornado y hace referencia a varios artículos:

Personas
 Francisco Vázquez de Coronado (1510–1554), conquistador español conocido simplemente como "Coronado"
 José Coronado (1957), actor español

Toponimia 
 Coronado (Uruguay), poblado en el departamento de Artigas.

Localidades en Estados Unidos 
 Coronado (California)
 Coronado (Kansas), pueblo fantasma.
 Cueva Coronado, al sur del estado de Arizona.

En México 
 Coronado (Chihuahua)''', municipio.
 Isla Coronado, en Baja California.
 Volcán Coronado, en Isla Coronado.

Miscelánea 
 Coronado (apellido)
 Coronado 15 (C-15), diseño de vela ligera.
 USS Coronado, nombre de varios buques estadounidenses.
 Fender Coronado, guitarra eléctrica.